Утёс может означать:
 Утёс — обособленно расположенная большая каменная гряда, синоним слова «скала».
 Утёс — высокий обрывистый берег реки, синоним слова «обрыв».

Техника 
 «Утёс» — советский крупнокалиберный пулемёт.
 «Утёс» — советский/российский береговой стационарный ракетный комплекс шахтного базирования, оснащённый ракетами П-35.
 «Утёс» — семейство радиолокационных комплексов для систем управления воздушным движением производства Лианозовского электромеханического завода: «Утёс-Т» — трассовый, «Утёс-А» — аэродромный.

Искусство 
 «Утёс» — фильм студии Арменфильм, СССР, 1973.
 «Утёс» — симфоническая фантазия Сергея Рахманинова.
 «Утёс» — стихотворение Михаила Лермонтова.

Организации 
 «Утёс» — приборостроительный завод в Ульяновске.
 «Утёс» — санаторий, расположенный в посёлке Утёс Крыма.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Утёс — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Казахстан
 Утёс — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Россия
 Утёс — село в Приволжском районе Ивановской области.
 Утёс — посёлок в Ясненском городском округе Оренбургской области.
 Утёс — посёлок в составе города Чусовой Пермского края.

Россия/Украина
 Утёс — село в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете Крыма.

См. также 
 Утёс Степана Разина
 Утёсы Мохер
 Утёсов (значения)

Примечания